Баски:

 Баски — народ, населяющий т. н. баскские земли в северной Испании и юго-западной Франции.
 Баски — коммуна в Италии, располагается в регионе Умбрия, подчиняется административному центру Терни.